Dealu se poate referi la:

Vezi și 
 Deal, oraș în comitatul Kent, regiunea South East, Anglia
 Dealu Frumos (dezambiguizare)
 Dealu Mare (dezambiguizare)
 După Deal (dezambiguizare)
 Deleni (dezambiguizare)
 Deleanu (nume de familie)
 Delureni (dezambiguizare)
 Delești, sat în județul Vaslui

 Delnița (dezambiguizare)

Toponime românești